У фіналі Бйорн Борг переміг Джиммі Коннорса з рахунком 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4.

Джон Макінрой зіграв уперше, розпочавши турнір як кваліфаєр і досягнувши півфіналу, де програв Коннорсу. Натомість колишній чемпіон Род Лейвер зіграв на турнірах Великого шолома востаннє.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1977 Wimbledon Men's Singles draw

1977 у тенісі
Вімблдонський турнір